Apponyi-kastély (Hőgyész)
 Apponyi-kastély (Pálfa) (Felsőrácegres)
 Apponyi-kastély (Lengyel)
 Apponyi-kastély (Medina)